Kihlman, även stavat Kilman, är ett svenskt efternamn, som också förekommer i Finland. Offentlig statistik för 2014 uppger följande antal personer bosatta i länderna med namnvarianterna
 Kihlman: Sverige 388, Finland 102 (inkluderat utflyttade)
 Kilman: Sverige 130, Finland 0
Totalt blir detta 518 personer i Sverige och 102 personer i Finland.

Namnet bärs av minst tre släkter i Sverige. En stammar från kyrkoherden i Gammalkil Petrus Svenonis Kihlman. En annan släkt stammar från en brödraskara i Tjuvkil. En tredje släkt härstammar från Kihlanda i Värmland och soldaten Carl Anders Kilman, född 1862.

Personer med namnet Kihlman eller Kilman
 Alfred Kihlman (1825–1904), finländsk skolman
 Anna Rheyneuclaudes Kihlman (född 1969), svensk politiker, moderat
 Annika Kihlman (född 1935), svensk keramiker
 Bertel Kihlman (1898–1977), finlandssvensk författare och översättare
 Christer Kihlman (1930–2021), finlandssvensk författare och litteraturkritiker
 Einar Kihlman (1912–2001), målare
 Erik Kihlman (1895–1933), finländsk litteraturhistoriker
 Eva Landahl-Kihlman (född 1953), svensk journalist och producent
 Gustav Kihlman (1657–1720), svensk bildhuggare och konstsnickare
 Gustaf Kilman (1882–1946), svensk ryttare
 Inga Englund-Kihlman (1905–1979), svensk konstnär
 Lorenzo Kihlman (1861–1949), finländsk jurist
 Karin Kihlman (1890–1977), svensk adjunkt och politiker
 Madeleine Kihlman, programledare på Mix Megapol
 Max Kilman (1833–1909), militär och politiker
 Mikael Kihlman (född 1953), svensk grafiker och målare
 Petrus Svenonis Kihlman (1629–1696), kyrkoherde
 Sven Kihlman (1696–1776), präst
 Tor Kihlman, ingenjör och forskare
 Åke Kihlman (1901–1968), finländsk företagsledare

Källor 

Svenska efternamn
Efternamn i Finland
Soldatnamn